Dekameron – zbiór nowel Giovanniego Boccaccia
 Dekameron – film Piera Paolo Pasoliniego z 1971 roku
 Dekameron – film Davida Lelanda z 2007 roku
 Dekameron 40 czyli cudowne przytrafienie pewnego nieboszczyka – film telewizyjny Jana Budkiewicza z 1971 roku
 Dekameron – polski zespół muzyki dawnej